Die Hebbecke ist ein rechter Zufluss der Wupper im Stadtbezirk Langerfeld-Beyenburg der nordrhein-westfälischen Großstadt Wuppertal.

Lage und Topografie 
Die Hebbecke entspringt auf  am Ehrenberg im gleichnamigen Wohnquartier, unterquert die Bundesautobahn 1 und fließt  in westliche Richtung. Nach Zufluss des Kattendieker Bachs erreicht der Bach den Ortsteil Rauental, den er verdolt unterhalb der Straße Schmitteborn unterquert. Er mündet kurz nach Unterquerung der Bahnstrecke Wuppertal-Oberbarmen–Opladen nach ca. 1,7 km auf  in die Wupper.

Einzelnachweise

Weblinks 

1Hebbecke
Fluss in Europa
Fluss in Nordrhein-Westfalen
Fließgewässer in Wuppertal